Merriman – wieś w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Frederick Merriman – brytyjski przeciągacz liny, olimpijczyk
 John Merriman – angielski duchowny anglikański
 John Merriman – brytyjski lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk
 John Merriman – amerykański historyk
 John  X. Merriman – południowoafrykański polityk
 Ryan Merriman – amerykański aktor